TBA je zkratka pro:

 anglická zkratka zpravidla těchto slov: , , ,  (ve významu: „nutno domluvit“ nebo „bude oznámeno“)
 Trenes de Buenos Aires – železniční společnost v Buenos Aires
 2,4,6-tribromanisol – chemická látka
 Letiště Toulouse-Blagnac – letiště ve Francii

V kultuře 
 TBA (album, Britney Spears)
 TBA (album, Gob)

Externí odkazy 
 

Zkratky